Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2010/11. одржава се деветнаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.

Клубови учесници 
У прошлој сезони 2009/10. последња три клуба су избачена из лиге. Македонија ЂП и Слога Југомагнат оба из Скопља су избачени из лиге још у почетку сезоне, јер се два пута узастопно се нису појавили на утакмицама лиге. Касније у сезони, Победа из Прилепа је избачена из лиге због кажњавања клуба од стране ФИФЕ прилком њеног учешћа у намештању утакмице у УЕФА Лиги шампиона 2004/05. са Пјуником из Јерменије. Ова три клуба су замењена клубовима из Друге лиге: првак Шкендија 79 из Тетова, другопласирани Скопље и трећепласирани Напредок из Кичева.

Поред њих, у Прву лигу се пласирао и четвртопласитрани из Друге лиге Брегалница из Штипа, која је у доигравању (плеј-офу) подедила деветопласираног у Првој лиги Милано из Куманова са 2:1 после продужетка.

Титулу првака брани екипа Работничког из Скопља

Лига у сезона 2010/11. има 12 клубова. Сви клубови су играју по три утакмице свако са сваким. Такмичење је почело 31. јула 2010, а завршиће у мају 2011.

Састав Прве лиге у сезони 2010/11

Резултати

Први и други круг 

Домаћини су наведени у левој колони.
1 Регистровано службеним резултатом јер се екипа Вардара није појавила на утакмици
2 Вардару одузета 3 бода

Трећи круг

Трећи круг 
Бројеви клубова за жребање одређени су позицијом на табели после 20ог кола.

 
 23. коло   24. коло   25. коло   26. коло 27. коло 28. коло
  1 – 7       6 – 7     7 – 8      5 – 7      7 – 9      4 – 7
  2 – 8      12 – 5     1 – 9      6 – 4      8 – 10     5 – 3
  3 – 9      11 – 4     2 – 10    12 – 3      1 – 11     6 – 2
  4 – 10     10 – 3     3 – 11    11 – 2      2 – 12    12 – 1
  5 – 11      9 – 2     4 – 12    10 – 1      3 – 6     11 – 8
  6 - 12      8 – 1     5 – 6      9 – 8      4 – 5     10 – 9
 
 29. коло   30. коло 31. коло 32. коло 33. коло
  7 – 10      3 – 7     7 – 11     2 – 7     12 - 7
  9 – 11      4 – 2    10 – 12     3 – 1     11 – 6
  8 – 12      5 – 1     9 – 6      4 – 8     10 – 5
  1 – 6       6 – 8     8 – 5      5 – 9      9 – 4
  2 – 5      12 – 9     1 – 4      6 – 10     8 – 3
  3 – 4      11 – 10    2 – 3     12 - 11     1 – 2

Табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Б = Бодови

1 Иако је клуб требало да испадне у нижи ранг, након што победнику баража за попуну Прве лиге ФК Миравци није дата лиценца за учешће у овом такмичењу у следећој сезони, Вардар је задржао своје место.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза
 MacedonianFootball.com

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2010/11. у македонском фудбалу